Film und Fernsehen steht für:

 Film und Fernsehen (Zeitschrift), Zeitschrift in der DDR 
 Allianz Deutscher Produzenten – Film & Fernsehen, Verband deutscher Film- und Fernsehproduzenten 
 Film- & Fernseh-Synchron, deutsches Synchronunternehmen
 Megaherz Film und Fernsehen, deutsche Produktionsgesellschaft
 Recherche Film und Fernsehen, Zeitschrift 
 Verband Technischer Betriebe für Film und Fernsehen, deutscher Verband für audiovisuelle Medien 
 Deutsche Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen, deutsches Filmarchiv, siehe Deutsche Kinemathek

Siehe auch:
  Film- und Fernsehfakultät der Akademie der Musischen Künste, Fakultät der Akademie der musischen Künste in Prag, Tschechien
  Hochschule für Film und Fernsehen
  Film-/Fernseh-Abkommen